Das Beil von Wandsbek steht für:

 Das Beil von Wandsbek, Roman von Arnold Zweig (1943)
 Das Beil von Wandsbek (1951), deutscher Film von Falk Harnack
 Das Beil von Wandsbek (1982), deutscher Film von Horst Königstein und Heinrich Breloer